Doyon ist der Familienname folgender Personen:

 Josy Doyon-Hofstetter (1932–2011), österreichische Bergbäuerin und Schriftstellerin
 Mario Doyon (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Patrick Doyon (* 1979), kanadischer Animationsfilmer und Grafikdesigner
 Paul Doyon (1903–1986), kanadischer Pianist und Organist